Matt Higgins (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée de 1996. Il évolue dans le Championnat d'Autriche de hockey sur glace avec les HDD Olimpija Ljubljana au poste de centre.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

En club 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1993-1994 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||64 ||6 ||10 ||16 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1994-1995 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||72 ||36 ||34 ||70 ||26 ||10 ||1 ||2 ||3 ||2
|- 
| 1995-1996 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||67 ||30 ||33 ||63 ||43 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1996-1997 || Warriors de Moose Jaw || LHOu ||71 ||33 ||57 ||90 ||51 ||12 ||3 ||5 ||8 ||2
|-  
| 1997-1998 || Canadiens de Frédéricton || LAH ||50 ||5 ||22 ||27 ||12 ||4 ||1 ||2 ||3 ||2
|-  
| 1997-1998 || Canadiens de Montréal || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 1998-1999 || Canadiens de Frédéricton || LAH ||11 ||3 ||4 ||7 ||6 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0
|- 
| 1998-1999 || Canadiens de Montréal || LNH ||25 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
| 1999-2000 || Citadelles de Québec || LAH ||29 ||1 ||15 ||16 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 1999-2000 || Canadiens de Montréal || LNH ||25 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2000-2001 || Citadelles de Québec || LAH ||66 ||10 ||18 ||28 ||18 ||8 ||0 ||1 ||1 ||4 
|- 
| 2000-2001 || Canadiens de Montréal || LNH ||6 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-  
| 2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||43 ||13 ||19 ||32 ||24 ||15 ||1 ||0 ||1 ||6
|- 
| 2002-2003 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||45 ||11 ||12 ||23 ||30 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-  
| 2003-2004 || Iserlohn Roosters || DEL ||50 ||14 ||17 ||31 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2004-2005 || Iserlohn Roosters || DEL ||25 ||9 ||14 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Iserlohn Roosters || DEL ||47 ||12 ||32 ||44 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
| 2006-2007 || ERC Ingolstadt || DEL ||44 ||11 ||29 ||40 ||14 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
| 2007-2008 || ERC Ingolstadt || DEL ||18 ||7 ||12 ||19 ||6 ||3 ||1 ||2 ||3 ||2
|- 
| 2008-2009 || ERC Ingolstadt || DEL ||32 ||3 ||11 ||14 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL ||16 ||3 ||6 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 48|| 21|| 25|| 46|| 30|| 3|| 1|| 1||2 ||0

|57 ||1 ||2 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1977
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Canadiens de Fredericton
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du ERC Ingolstadt
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport